Судан может означать:

 Судан — историческое название обширного региона в Африке, к югу от Сахары.
 Его части:
 Западный Судан, где, в частности, находилась колония Французский Судан (ныне Мали).
 Центральный Судан
 Восточный Судан
 Суданская республика — автономное, а затем независимое государство в Западной Африке (1958—1960), бывший Французский Судан, будущая Республика Мали.
 Судан — государство, частично расположенное в регионе Восточный Судан.
 Южный Судан — государство, ставшее независимым от Судана в 2011 году.
 Судан — общее название для группы нейтральных жирорастворимых непищевых красителей.
 Судан, Юбер (род. 1946) — нидерландский дирижёр.